Salice kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Salice, departementet Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Salice (ort i Italien), Sicilien, Messina, 
 Salice Terme, ort, Lombardiet, Provincia di Pavia,

Österrike 

 Salzach (vattendrag i Österrike), 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar